Fundin – krasnolud ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Ove Fundin – szwedzki żużlowiec